Špik je lahko:


Gora v Julijskih Alpah

Slovenija 

 Špik (2472 m), del martuljške skupine
 Lenčkov Špik

Italija 

Več vrhov v skupini Montaža:

 Špik nad Policami (2753 m), tudi Montaž
 Špik nad Zadnjo polico (2680 m)
 Špik nad Plazom (2606 m)
 Špik nad Špranjo (2554 m)
 Špik nad Nosom (2531 m)
 Špik nad Cijanerico (2461 m)
 Špik Hude police (2420 m)
 Špik nad Tratico (2405 m)
 Špik nad Studenci (2392 m)

Drugo 

 Špik, priimek več znanih ljudi
 Hotel Špik v naselju Gozd Martuljek